A tabela abaixo contém uma lista de países africanos classificados por população, que é ordenada por projeções demográficas normalizadas do censo ou dados demográficos disponíveis mais recentemente. A África continua a ser uma das regiões com crescimento populacional mais rápido do mundo. 60% da África tem 25 anos ou menos que isso. Esta lista também inclui o país parcialmente reconhecido República Árabe Saaraui Democrática, comumente conhecido como Saara Ocidental, que é membro da União Africana e tem seu território reivindicado pelo Marrocos.

Ver também
África
Demografia da África
Lista de países e territórios da África
Lista de países africanos por Índice de Desenvolvimento Humano
Povo africano
Línguas Africanas
Religião em África
Lista de conflitos na África
Geografia da África
História da descolonização de África
Pan-Africanismo
Lista de países por população

Referências

Listas de países por continente